Hjern, även skrivet Hjärn är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2018 var följande  antal personer folkbokförda i Sverige med 
namnvarianternaa
 Hjern 102
 Hjärn 62
Tillsammans blir detta 164 personer.

Personer med efternamnet Hjern

 Bengt Hjern (1918–1981), jurist
 Kjell Hjern (1916–1984), konst-, litteratur- och teaterkritiker, författare
 Per Hjern (1899–1957), skådespelare

Källor

Se även
 Jern – svenskt efternamn

Svenska efternamn